Otoro bezeichnet

ein Volk in den Nubabergen in Sudan, siehe Otoro (Volk)
dessen Sprache, siehe Otoro (Sprache)
einen zu den Nubabergen zählenden Berg, siehe Otoro (Berg)